Drobni tisk je lahko:
 drobni tisk - efemera 
 drobni tisk -  drobno besedilo na dnu reklam